Социальная революция — в общественных науках — резкая смена социального строя, как правило, насильственным способом с участием больших масс людей.

Другие значения 
 Социальная революция в Руанде (1959—1961) — в республике Руанда период насилия на почве этнической и национальной ненависти между двумя основными национальностями, хуту и тутси.
 «Социальная революция» (с 2012) — архитектурный фестиваль в Ярославле.